Myxaster är ett släkte av sjöstjärnor. Myxaster ingår i familjen Myxasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Myxaster